Дени́ Готье́ (; род. 1 октября 1976, Монреаль, Квебек, Канада) — канадский хоккеист, защитник.

На драфте НХЛ 1995 года был выбран в 1 раунде под общим 20 номером командой «Калгари Флэймз». 26 августа 2004 года обменян в «Финикс Койотис». 9 марта 2006 года обменян в «Филадельфию Флайерз».

Статистика 

                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1992-93  Drummondville Voltigeurs    QMJHL  61    1    7    8  136  10   0   5   5  40
1993-94  Drummondville Voltigeurs    QMJHL  60    0    7    7  176   9   2   0   2  41
1994-95  Drummondville Voltigeurs    QMJHL  64    9   31   40  190   4   0   5   5  12
1995-96  Drummondville Voltigeurs    QMJHL  53   25   49   74  140   6   4   4   8  32
1995-96  Saint John Flames           AHL     5    2    0    2    8  16   1   6   7  20
1996-97  Saint John Flames           AHL    73    3   28   31   74   5   0   0   0   6
1997-98  Calgary Flames              NHL    10    0    0    0   16  --  --  --  --  --
1997-98  Saint John Flames           AHL    68    4   20   24  154  21   0   4   4  83
1998-99  Calgary Flames              NHL    55    3    4    7   68  --  --  --  --  --
1998-99  Saint John Flames           AHL    16    0    3    3   31  --  --  --  --  --
1999-00  Calgary Flames              NHL    39    1    1    2   50  --  --  --  --  --
2000-01  Calgary Flames              NHL    62    2    6    8   78  --  --  --  --  --
2001-02  Calgary Flames              NHL    66    5    8   13   91  --  --  --  --  --
2002-03  Calgary Flames              NHL    72    1   11   12   99  --  --  --  --  --
2003-04  Calgary Flames              NHL    80    1   15   16  113   6   0   1   1   4
2005-06  Phoenix Coyotes             NHL    45    2    9   11   61  --  --  --  --  --
2005-06  Philadelphia Flyers         NHL    17    0    0    0   37   6   0   1   1  19
2006-07  Philadelphia Flyers         NHL    43    0    4    4   45  --  --  --  --  --
2007-08  Philadelphia Phantoms       AHL    78    3   15   18   80  11   0   1   1  17
2008-09  Los Angeles Kings           NHL    65    2    2    4   90  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        554   17   60   77  748  12   0   2   2  23

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Драммондвилл Вольтижерс»
Игроки «Сент-Джон Флэймз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»